Abercorn kan syfta på:

Hertig av Abercorn – en adelstitel

Geografi

Kanada 

 Abercorn (kommun), Québec, Montérégie,

Storbritannien 

 Abercorn, Skottland – en ort i West Lothian

Zambia 

 Mbala, stad, 

Robotskapade Kanadaförgreningar